Прийма — хутор около города Николаев Львовской области.

При́йма — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 Прийма, Алексей Константинович (род. 1948) — русский поэт, литературовед,  исследователь аномальных явлений.
 Прийма, Василий Миронович (род. 1991) — украинский футболист, защитник.
 Прийма, Елена Александровна (род. 1983) — российская метательница молота.
 Прийма, Константин Иванович (1912—1991) — советский литературовед, автор книги «„Тихий Дон“ сражается» (1972).
 Прийма, Фёдор Яковлевич (1909—1993) — советский литературовед, фольклорист и текстолог, доктор филологических наук, лауреат Ленинской премии (1964).

Примечания